Máquina de lavar pode-se referir a:
Máquina de lavar roupa
Máquina de lavar louça

Desambiguação